Speer é o sobrenome de uma família:

 Albert Speer e Albert Speer (filho)

Desambiguação